

Sigle 
 New York Herald  – fu un giornale di New York

Codici 
 nyh – codice ISO 639-3 della lingua nyigina